Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Neale Fraser enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

dames 1961
Perth
Tennis en Australie en 1961
Novembre 1961
Sport en décembre 1961